Spojení písmen N a G může mít různé významy:

NG 
 NG – kód ISO 3166-2 pro Nigérii
 BI-NG – kód ISO 3166-2 pro provincii Ngozi
 SPZ chorvatského města Nova Gradiška
 Národní galerie
 National Geographic
 Niger – FIPS kód země
 Boeing 737 NG
 Mercedes-Benz NG

ng 
 nanogram – jednotka hmotnosti, 10−12 kilogramu
 ndonga – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.ng 
 .ng – internetová doména nejvyššího řádu pro Nigérii

Zkratky
Značky